IV liga 2016/2017 – 9. edycja rozgrywek piątego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reorganizacji lig w 2008. Rozgrywki toczone były w 21 grupach, z których zwycięzcy grup (w przypadku 2 grup na terenie województwa zwycięzcy barażów) awansowali do III ligi, natomiast najsłabsze drużyny zostały relegowane do odpowiedniej terytorialnie klasy okręgowej.

Zasięg terytorialny grup

Zasady awansów i spadków 
IV liga jest szczeblem regionalnym, pośrednim między rozgrywkami grupowymi (III liga) oraz okręgowymi (klasa okręgowa/V liga).

Najlepsze drużyny z poszczególnych grup awansują do III ligi (jeśli na terenie danego województwa jest więcej niż 1 grupa IV ligi, przewidziane są baraże o awans do III ligi), natomiast najsłabsze zespoły spadną na szczebel okręgowy. Liczba spadkowiczów może wzrosnąć, jeśli do danej grupy IV ligi spadną drużyny z III ligi.

Grupa I (dolnośląska wschód)

Drużyny 

Objaśnienia:
Sokół Marcinkowice wygrał baraż o awans do IV ligi z Polonią Trzebnica.

Tabela 

||rowspan=10|

Grupa II (dolnośląska zachód)

Drużyny 

Objaśnienia:
Włókniarz Mirsk wygrał baraże o utrzymanie w IV lidze z LKS-em Bystrzycą Górną.
Nysa Zgorzelec wygrała baraże o awans do IV ligi ze Zjednoczonymi Żarów.
Zamet Przemków miał grać w barażach o awans do IV ligi, jednak w związku z wycofaniem się w poprzednim sezonie BKS-u Bobrzanie Bolesławiec otrzymała prawo do gry w IV lidze bez rozgrywania barażu.

Tabela 

||rowspan=10|

Grupa III (kujawsko-pomorska)

Drużyny 

Objaśnienia:
W związku z wycofaniem się po poprzednim sezonie Rol.Ko Konojady i Zawiszy II Bydgoszcz, w IV lidze utrzymali się Łokietek Brześć Kujawski i Sadownik Waganiec.
Sadownik Waganiec wycofał się po rundzie jesiennej.

Tabela 

||rowspan=13|

Grupa IV (lubelska)

Drużyny

Tabela 

||rowspan=12|

Grupa V (lubuska)

Drużyny

Tabela 

||rowspan=2|

||rowspan=12|

Grupa VI (łódzka)

Drużyny

Tabela 

||rowspan=14|

Grupa VII (małopolska wschód)

Drużyny 

Objaśnienia:
Bocheński KS przegrał baraże o awans do III ligi z MKS-em Trzebinia-Siersza.

Tabela 

||rowspan=11|

Grupa VIII (małopolska zachód)

Drużyny

Tabela 

||rowspan=12|

Grupa IX (mazowiecka południe)

Drużyny 

Objaśnienia:
Victoria Sulejówek przegrała baraże o awans do III ligi z Huraganem Wołomin.
KS Raszyn utrzymał się w lidze dzięki wycofaniu się Żyrardowianki Żyrardów.
Start Otwock wycofał się po rundzie jesiennej.
LKS Promna wygrała baraże o awans z Kasztelanem Sierpc.

Tabela 

||rowspan=12|

Grupa X (mazowiecka północ)

Drużyny 

Objaśnienia:
Dolcan Ząbki wycofał się z I ligi po rundzie jesiennej.
Tęcza Łyse wycofała się po 20. kolejce.
Pogoń II Siedlce wygrała baraże o awans do IV ligi z Promnikiem Łaskarzew.
Unia Warszawa wygrała baraże o awans z Soną Nowe Miasto.

Tabela 

||rowspan=12|

Grupa XI (opolska)

Drużyny

Tabela 

||rowspan=14|

Grupa XII (podkarpacka)

Drużyny 

Objaśnienia:
Crasnovia Krasne nie otrzymała licencji na grę w IV lidze w sezonie 2016/2017 i została zdegradowana do klasy okręgowej, w związku z czym dodatkowo w IV lidze utrzymał się KS Wiązownica.

Tabela 

||rowspan=12|

Grupa XIII (podlaska)

Drużyny

Tabela 

||rowspan=13|

Grupa XIV (pomorska)

Drużyny 

Objaśnienia:
Ze względu na wycofanie się Lechii II Gdańsk (spadkowicza z III ligi) utrzymanie uzyskało Centrum Pelplin.
Rodło Kwidzyn wycofało się po rundzie jesiennej.

Tabela 

||rowspan=14|

Grupa XV (śląska I)

Drużyny 

Objaśnienia:
Gwarek Tarnowskie Góry przegrał baraże o awans z Unia Turzą Śląską.
Nadwiślan Góra nie otrzymał licencji na grę w II lidze w sezonie 2016/17 i postanowił grać w IV lidze.
Nadwiślan Góra wycofał się po rundzie jesiennej.

Tabela 

||rowspan=6|

||rowspan=5|

Baraże o utrzymanie 
W barażach o utrzymanie brały udział drużyny z 14. miejsc z grup śląskich. W dwumeczu lepsza okazała się Spójnia Landek, która pokonała Slavię Rudę Śląską.Zwycięzca: Spójnia Landek

Grupa XVI (śląska II)

Drużyny

Tabela 

||rowspan=11|

Baraże o utrzymanie 
W barażach o utrzymanie brały udział drużyny z 14. miejsc z grup śląskich. W dwumeczu lepsza okazała się Spójnia Landek, która pokonała Slavię Rudę Śląską.Zwycięzca: Spójnia Landek

Grupa XVII (świętokrzyska)

Drużyny

Tabela 

||rowspan=1|

||rowspan=13|

Baraże o utrzymanie 
W związku z wycofaniem się Korony II Kielce po zakończeniu sezonu, o ostatnie miejsce w IV lidze na następny sezon walczyła 17. drużyna IV ligi (Unia Sędziszów) z 3. drużyną Klasy Okręgowej (Granat Skarżysko-Kamienna).

Zwycięzca: Unia Sędziszów

Grupa XVIII (warmińsko-mazurska)

Drużyny 

Objaśnienia:
Ze względu na wycofanie się po sezonie drużyny Śniardwy Orzysz, w IV lidze utrzymał się Omulew Wielbark.
Warmiak Łukta wycofał się po rundzie jesiennej.

Tabela 

||rowspan=11|

Grupa XIX (wielkopolska południe)

Drużyny 

Objaśnienia:
Ze względu na rezygnację z awansu drużyny Strażak Licheń Stary, jej miejsce w IV lidze zajęła Wicher Dobra
Dąbroczanka Pępowo wycofała się po 1. kolejce.
LKS Ślesin wycofał się po rundzie jesiennej.

Tabela 

||rowspan=12|

Grupa XX (wielkopolska północ)

Drużyny 

Objaśnienia:
Warta Międzychód przegrała baraże o awans do III ligi z Górnikiem Konin.
Pogoń Łobżenica wygrała baraże o awans do IV ligi z mistrzem klasy okręgowej, gr. Piła (południe) - Radwanem Lubasz.

Tabela 

||rowspan=11|

||rowspan=1|

Grupa XXI (zachodniopomorska)

Drużyny

Tabela 

||rowspan=11|

||rowspan=1|

Baraże o awans do III ligi

woj. dolnośląskie 
awans: Zagłębie II Lubin

woj. małopolskie 
awans: Wiślanie Jaśkowice

woj. mazowieckie 
awans: Victoria Sulejówek

woj. śląskie 

awans: Gwarek Tarnowskie Góry

woj. wielkopolskie 

awans: Centra Ostrów Wielkopolski

Przypisy 

2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w Polsce
2017 w Polsce
Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce